

Patronyme

 Pasquale Avallone (1884 - 1965), peintre et sculpteur italien ;
 Giuseppe Avallone (1865 - 1940), peintre italien ;
 Mario Avallone (1899 - 1953), peintre italien ;
 Michael Avallone (1924-1999), écrivain américain de roman policier ;
  (1938-), scénariste et réalisateur italien ;
 Salvatore Avallone (1969- ) est un ancien joueur de football italien ;
 Silvia Avallone (1984- ) est une écrivaine et poétesse italienne contemporaine.

Voir aussi
 

Homonymie
Homonymie de patronyme